Сузак — имя собственное.

 Сузак — село в Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии.
 Сузак — село в Сузакском районе Туркестанской области Казахстана.